Хоссу ( або ) — румунське прізвище.

 Еміль Хоссу (1941—2012) — румунський актор театру і кіно.
 Катінка Хоссу (*1989) — угорська плавчиня, 3-разова олімпійська чемпіонка, 11-разова чемпіонка світу, 19-разова чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка Угорщини.
 Юліу Хоссу (1885—1970) — румунський греко-католицький єпископ єпархії Клуж-Ґерли (1917—1970), громадсько-політичний діяч, кардинал.

Румунські прізвища